Les écuries du château de Chaumont en Charolais, ouvertes au public, sont situées sur la commune de Saint-Bonnet-de-Joux en Saône-et-Loire, entre Cluny et Charolles, sur une éminence, à la frontière de l'ancien fief du Charolais et du duché de Bourgogne. Le domaine est la résidence de famille de Laguiche (anciennement "La Guiche") depuis le .

Description

Historique du château de Chaumont en Charolais 
Ancienne forteresse des marches du Charolais, rachetée au  par les seigneurs de La Guiche à la famille de Chaumont (maison éteinte), le château est devenu, dès le , demeure de plaisance, lorsque Pierre de La Guiche, ambassadeur de France, décida d'abattre la forteresse pour construire un château neuf dans le style de la prime Renaissance française. Des trois ailes de ce château, ne subsiste que la façade Est, flanquée d'une grosse tour ronde, dite tour d'Amboise, couronnée de mâchicoulis. Les grilles de ses fenêtres proviennent des forges de l'abbaye de Cluny.

À la suite de la Révolution, l'aile subsistante fut doublée dans son épaisseur. Sa façade occidentale fut construite au  par Charles Laisné dans un style néogothique. Le parc à l'anglaise et son saut de Loup, sont l’œuvre de l'architecte paysagiste parisien Chatelain.

Les écuries princières 
C'est l'une des plus grandes écuries privées d'Ancien Régime en France, édifiées entre 1648 et 1652 sous l'ordre d'Henriette de La Guiche, pour son époux Louis-Emmanuel de Valois, duc d'Angoulême, petit-fils du roi Charles IX, par l'architecte François Blondel, ingénieur du roi, futur directeur de l'Académie Royale d'Architecture sous Louis XIV. 

Ce palais équestre, très ornementé, a les proportions d'une grande grange bourguignonne. Deux très hautes souches de cheminées se dressent à l'aplomb du mur de façade ; au centre du bâtiment, le portail principal est surmonté d'une niche abritant la statue équestre de Philibert de La Guiche, Grand maître de l'Artillerie du roi, sous Henri III et Henri IV, ayant sauvé les Protestants de Mâcon lors de la Saint Barthélémy.   

L'agencement intérieur correspond en tout point à l'écurie idéale de Léonard de Vinci, jusque dans ses proportions.  

La légende raconte que ces écuries étaient destinées à abriter 99 chevaux, nombre maximum autorisé pour un gentilhomme, seul le roi pouvant en disposer davantage. 

Les écuries, propriété privée, sont ouvertes au public.

Statut 
 Propriété de la famille de Laguiche depuis le 
 Ouverture au public depuis 2015 du parc et des grandes écuries
 Les écuries sont classées Monument Historique depuis septembre 1982. Le domaine (château, chapelle, parc, hameau, prés) est inscrit Monument Historique depuis 2017.

Historique 
 Avant le  : l'ancien château féodal est occupé par la famille de Chaumont.
  : cession du château, avec terres et justices, à la famille de La Guiche, à laquelle il appartient encore.
 Début du  : reconstruction du château par Pierre de La Guiche, ambassadeur de France, conseillé par Jacques d'Amboise, abbé de Cluny, oncle de son épouse.
 1584 : achèvement des travaux de reconstruction du château par Philibert de La Guiche.
 1648-1652 : Henriette de La Guiche fait construire les écuries par l'architecte Blondel.
 1858-1875 : Philibert Bernard de Laguiche fait construire la façade occidentale par l'architecte Charles Laisné.
 1982 : les écuries sont classées au titre des monuments historiques
 2017 : le reste du domaine (château, chapelle, hameau, parc, prés) est inscrit au titre des monuments historiques

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
Maison de La Guiche
Histoire de la Bourgogne
Liste des châteaux de Saône-et-Loire
Liste des monuments historiques de Saône-et-Loire
Tourisme en Saône et Loire

Liens externes 

 Site officiel des écuries

Chaumont-La-Guiche
Chaumont-la-Guiche
Monument historique en Saône-et-Loire
Monument historique classé en 1982
Monument historique inscrit en 2017